El Moral kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Moral, Tonalá, 
 El Moral, Santiago Tuxtla, 
 El Moral, Michoacán de Ocampo, 
 El Moral, Amatlán de los Reyes, 
 El Moral, Valle de Juárez, 
 El Moral, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar